Baba kan som auktorsförkortning betyda:

 Keiji Baba, japansk biolog
 Kikutaro Baba (1905–2001), japansk malakolist
 Masaru Baba
 Takuo Baba

Robotskapade auktorsförkortningar